Чешме может означать:

 Чешме — город в Турции.
 Чешме (полуостров) — полуостров.